

Rosa

Altri progetti 

2013-2014